Составы сборных первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2014 года — это составы команд, участвовавших в группах А и В этого турнира. Всего участвовало 12 команд (десять из Европы и две из Азии, по 6 в каждой группе). Составы были объявлены незадолго до начала соревнований, кроме некоторых команд, объявивших свои составы в первый день соревнований.

В соревнованиях группы А приняло участие 132 хоккеиста (12 вратарей, 45 защитников, 75 нападающих), а в группе В — 133 (13 вратарей, 46 защитников, 74 нападающих). Больше всего хоккеистов группы А на турнире представляли южнокорейский клуб Тэмён-санму (11), группы В — литовскую Энергию (10). Большинство игроков группы А перед началом турнира играли в Азиатской хоккейной лиге, группы В — в Британской элитной хоккейной лиге.

В группе А самой возрастной стала сборная Украины, самой молодой — сборная Австрии. Самой высокорослой стала сборная Венгрии, самой низкорослой — сборная Японии. Венгрия, наряду с Украиной стала также самой тяжеловесной сборной, самыми легковесными оказались сборные Республики Кореи и Японии.

В группе В самой возрастной стала команда Великобритании, самой молодой — сборная Нидерландов. Голландцы также оказались самой тяжеловесной командой, самой легковесной стала Румыния. Румыния также оказалась самой легковесной командой. Самыми тяжеловесными командами на турнире стали сборные Литвы и Нидерландов.

Самым возрастным участником всего турнира стал японский хоккеист Аарон Келлер, самым юным — литовец Паулюс Гинтаутас, которому было всего 18 лет.

Сборная Японии — единственная сборная, в которой нет игроков из иностранных клубов.

Общая таблица составов команд

Группа А

Группа В

Группа А

Австрия 

Всего сборная Австрии заявила на турнир 20 полевых игроков и 2 вратарей. В первоначальную заявку попало 17 игроков, затем 20 апреля дозаявили еще четверых, а 21 — ещё одного.

Средние показатели команды:
 Возраст: 25 лет
 Рост: 183 см
 Вес: 85 кг

По данным IIHF.com

Венгрия 

Сборная Венгрии в первоначальной заявке заявила на турнир всего 20 полевых игроков и 2 вратарей. Во время турнира никого не дозаявили.

Средние показатели команды:
 Возраст: 27 лет
 Рост: 185 см
 Вес: 88 кг

По данным IIHF.com

Республика Корея 

Сборная Республики Корея в первоначальной заявке заявила на турнир всего 20 полевых игроков и 2 вратарей. Во время турнира никого не дозаявили.

Средние показатели команды:
 Возраст: 27 лет
 Рост: 179 см
 Вес: 82 кг

По данным IIHF.com

Словения 
Сборная Словении в первоначальной заявке заявила на турнир всего 20 полевых игроков и 2 вратарей. Во время турнира никого не дозаявили.

Средние показатели команды:
 Возраст: 26 лет
 Рост: 184 см
 Вес: 86 кг

По данным IIHF.com  и r-hockey.ru

Украина 
Сборная Украины заявила максимально возможных 22 игрока.

Средние показатели команды:
 Возраст: 28 лет
 Рост: 184 см
 Вес: 88 кг

По данным IIHF.com  и r-hockey.ru

Япония 
Сборная Японии также заявила максимально возможных 22 игрока.

Средние показатели команды:
 Возраст: 27 лет
 Рост: 178 см
 Вес: 82 кг

По данным IIHF.com

Группа В

Великобритания 
Сборная Великобритании заявила всех возможных игроков в первый день турнира, 20 апреля.

Средние показатели команды:
 Возраст: 28 лет
 Рост: 182 см
 Вес: 84 кг

По данным IIHF.com

Литва 
Сборная Литвы заявила всех возможных игроков в первый день турнира, 20 апреля.

Средние показатели команды:
 Возраст: 27 лет
 Рост: 184 см
 Вес: 86 кг

По данным IIHF.com  и r-hockey.ru

Нидерланды 
Сборная Нидерландов в первый день турнира, 20 апреля, заявила 20 игроков и 1 вратаря, 23 апреля дозаявила ещё 2 вратарей.

Средние показатели команды:
 Возраст: 25 лет
 Рост: 185 см
 Вес: 86 кг

По данным IIHF.com

Польша 
Сборная Польши заявила всех игроков в первый день турнира.

Средние показатели команды:
 Возраст: 27 лет
 Рост: 184 см
 Вес: 83 кг

По данным IIHF.com

Румыния 
Сборная Румынии заявила всех игроков в первый день турнира.

Средние показатели команды:
 Возраст: 26 лет
 Рост: 180 см
 Вес: 80 кг

По данным IIHF.com

Хорватия 
Сборная Хорватии заявила 19 игроков и 2 вратарей в первый день турнира. Ещё одного игрока дозаявила 21 апреля.

Средние показатели команды:
 Возраст: 26 лет
 Рост: 183 см
 Вес: 85 кг

По данным IIHF.com

Статистика

Группа А

Статистика клубов игроков 

Наиболее представленные клубы:
  Тэмён-санму — 11
  Одзи Иглз — 10
  ШАПА Фехервар — 9

Наиболее представленные лиги:
 Азиатская хоккейная лига — 43
 Австрийская хоккейная лига — 31
 Лига Магнуса — 6

Наиболее представленные страны клубов:
    1.  Япония — 22
  2-3.  Австрия — 21
  2-3.  Республика Корея — 21

Статистика показателей игроков 

Самые возрастные игроки:
  Аарон Келлер — 39 лет, 1 мес. и 19 дн.
  Виктор Токайи — 37 лет, 2 мес. и 9 дн.
  Олег Тимченко — 35 лет, 11 мес. и 24 дн.

Самые юные игроки:
  Балаж Себок — 19 лет, 5 мес. и 6 дн.
  Данил Скрипец — 19 лет, 7 мес. и 9 дн.
  Криштиан Надь — 19 лет, 8 мес. и 23 дн.

Примечание: Дата рождения хоккеистов рассчитывается на день начала соревнований, 20 апреля

Самые высокорослые игроки: 
    1.  Андрей Михнов — 200 см 
  2-3.  Брок Радунске — 196 см 
  2-3.  Сергей Гайдученко — 196 см

Самые низкорослые игроки: 
    1.  Син Сынхун — 170 см 
    2.  Сюхэй Кудзи — 171 см 
  3-4.  Ким Хёнджун — 172 см 
  3-4.  Юрий Наваренко — 172 см

Самые тяжеловесные игроки:
    1.  Александр Торяник — 105 кг
    2.  Сергей Гайдученко — 103 кг
  3-4.  Брайан Леблер — 100 кг
  3-4.  Олег Тимченко — 100 кг

Самые легковесные игроки: 
  1-2.  Го Танака — 72 кг 
  1-2.  Юта Нарисава — 72 кг 
    3.  Бенджамин Петрик — 73 кг

Группа В

Статистика клубов игроков 

Наиболее представленные клубы:
    1.  Энергия — 10
  2-5.  Фрисланд Флайерс — 7
  2-5.  Тыхы — 7
  2-5.  Корона Брашов — 7
  2-5.  Медвешчак — 7

Наиболее представленные лиги:
    1. Британская элитная хоккейная лига — 25
  2-3. Нидерландская хоккейная лига — 20
  2-3. Польская хоккейная лига — 20

Наиболее представленные страны клубов:
    1.  Великобритания — 25
  2-3.  Нидерланды — 20
  2-3.  Польша — 20

Статистика показателей игроков 

Самые возрастные игроки:
  Эшли Тейт — 38 лет, 8 месяцев и 21 день
  Алан Летанг — 38 лет, 7 месяцев и 16 дней
  Джонатан Уивер — 37 лет и 4 месяца

Самые юные игроки:
  Паулюс Гинтаутас — 18 лет, 11 месяцев и 10 дней
  Лука Вукоя — 19 лет, 2 месяца и 6 дней
  Хуба Борс — 19 лет, 5 месяцев и 5 дней

Примечание: Дата рождения хоккеистов рассчитывается на день начала соревнований, 20 апреля

Самые высокорослые игроки: 
    1.  Дайнюс Зубрус — 196 см 
  2-3.  Никки де Йонг — 195 см 
  2-3.  Марко Постма — 195 см

Самые низкорослые игроки: 
    1.  Марио Новак — 165 см 
    2.  Мэтью Дэвис — 168 см 
  3-4.  Цанад Фодор — 171 см 
  3-4.  Матьяж Биро — 171 см

Самые тяжеловесные игроки:
    1.  Игорь Ячменяк — 105 кг
    2.  Дайнюс Зубрус — 102 кг
    3.  Никки де Йонг — 100 кг

Самые легковесные игроки: 
  1-2.  Дениз Моллен — 67 кг 
  1-2.  Марио Новак — 67 кг 
    3.  Хуба Борс — 70 кг

Примечания 

Чемпионаты мира по хоккею с шайбой 2014